Amphigerontia är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Julius Kolbe 1880. Amphigerontia ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Amphigerontia